Ognjanović ist der Familienname folgender Personen:

 Dejan Ognjanović (* 1978), montenegrinischer Fußballspieler
 Konstantin Ognjanović (* 1973), serbischer Fußballspieler
 Radivoje Ognjanović (* 1933), jugoslawischer Fußballspieler und -trainer